Kontumace může být :

kontumace (izolace) – úředně nařízená izolace zvířat v případě výskytu nějaké nákazy v daném místě – např. ptačí chřipka, vzteklina apod. 
kontumace (sport) – úředně přiznaná porážka v neprospěch soupeře z důvodů závažného porušení pravidel soutěže apod.
kontumace (právo) – vyloučení z dalšího jednání soudu pro neomluvenou neúčast na nařízeném jednání (dnes se již nepoužívá)